De Letse voetbalbeker 2008 (Lets: Latvijas Kauss) was de 67ste editie van de strijd om de nationale voetbalbeker van Letland, die werd georganiseerd door de Letse voetbalbond (LFF). Het toernooi begon op 18 april en eindigde op 15 juni 2008 met de finale in het Skonto stadions in de hoofdstad Riga. FC Daugava won de beker voor de eerste keer in de clubgeschiedenis door FK Ventspils in de eindstrijd na strafschoppen (3-0) te verslaan. In de reguliere speeltijd plus verlenging waren beide ploegen blijven steken op een 1-1 gelijkspel. De winnaar plaatste zich voor de tweede kwalificatieronde van de UEFA Europa League 2009/10.

Schema

Zie ook
Virslīga 2008
Lets voetbalelftal in 2008

2008
Letland